Allsvenskan i handboll 1968/1969 vanns av HK Drott, men SoIK Hellas vann SM-slutspelet och blev svenska mästare.

Slutställning

SM-slutspel

Semifinaler
? 1969: SoIK Hellas-Redbergslids IK 23-17, 25-17 (SoIK Hellas vidare)
? 1969: Ystads IF-HK Drott 18-14, 15-16 (Ystads IF vidare)

Finaler
? 1969: SoIK Hellas-Ystads IF 26-16, 21-18 (SoIK Hellas svenska mästare)

Skytteligan
Kurt-Göran Kjell, Ystads IF - 18 matcher, 133 mål

Källor
Bollsportens först och störst, Stig Gustafson, Forum bokförlag, sidorna 114 + 122 - Handboll

Fotnoter

Externa länkar

Sport i Sverige 1968
Sport i Sverige 1969
1968/1969
Handbollssäsongen 1968/1969